

Architettura 

 Villa Paternò – edificio residenziale di Napoli

Geografia 
 Paternò – comune italiano in provincia di Catania
 Paterno – comune italiano in provincia di Potenza
 Paterno Calabro – comune italiano in provincia di Cosenza
 Paterno – comune soppresso ed accorpato ad Ancona
 Paterno – frazione del comune di Avezzano in provincia dell'Aquila
 Paterno – frazione del comune di Capitignano in provincia dell'Aquila
 Paterno – frazione del comune di Campli in provincia di Teramo
 Paterno – frazione del comune di Atri in provincia di Teramo
 Paterno – frazione del comune di Loreto Aprutino in provincia di Pescara
 Paterno – frazione del comune di Castel Sant'Angelo in provincia di Rieti
 Paterno Sant'Arcangelo – frazione del comune sparso di Tramonti in provincia di Salerno
 Paterno Sant'Elia – frazione del comune sparso di Tramonti in provincia di Salerno
 Lago di Paterno o di Cotilia – lago carsico della provincia di Rieti
 Monte Paterno – monte che sorge vicino alle Tre Cime di Lavaredo

Persone 

 Tarrutenio Paterno – generale di Marco Aurelio, comandante dei pretoriani e Praefectus praetorio intorno al 183
 Gneo Cornelio Paterno – console nel 233
 Paterno – praefectus urbi 264-266
 Paterno – console nel 267
 Paterno – console nel 268
 Paterno – console nel 269
 Nonio Paterno – console nel 279
 Ovinio Paterno – Praefectus urbi nel 281
 Giuseppe Paternò – militare e politico italiano
 Ignazio Paternò Castello – archeologo e mecenate italiano
 Emanuele Paternò – chimico e politico italiano
 Antonino Paternò Castello – diplomatico e politico italiano
 Maria Paternò Arezzo – nobile e filantropa italiana
 Ernesto Paternò Castello di Carcaci – dignitario del S.M. Ordine di Malta
 Silvia Paternò di Spedalotto – nobile italiana moglie del duca Amedeo di Savoia-Aosta

Sport 

 Associazione Sportiva Dilettantistica Paternò Calcio – squadra di calcio della città di Paternò
 Paternò Red Sox – squadra di baseball di Paternò

Storia 

 Contea di Paternò – antico stato feudale siciliano esistito dal 1072 al 1396
 Principato di Paternò – antico stato feudale siciliano esistito dal 1565 al 1812

Televisione 
 Paterno – film televisivo del 2018 diretto da Barry Levinson

Altro 

 Paternò – casa feudale siciliana di origine provenzale

Voci correlate 
 Paterna

Altri progetti